Бякова Ірина Олександрівна — російська актриса театру і кіно.
 Бякова Людмила Андріївна — депутат ВР УРСР 9-го скликання.
 Бякова Олександра Вікторівна (1949, Київ) — фахівець у галузі металургії, доктор технічних наук (1993).

Див. також 
 Бяков

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ